Брокки — итальянская фамилия. Известные носители:

 Брокки, Джованни Батиста
 Брокки, Кристиан
 Брокки, Вирджилио